10 може мати такі значення:

 Цифра 10.
 10 — натуральне число десять.
 10 рік до нашої ери
 10 рік нашої ери
 10-те тисячоліття до н. е. — проміжок з 10 000 по 9001 рік до нашої ери.
 10-те тисячоліття — проміжок з 9001 по 10 000 рік нашої ери.
 10 — десятий студійний альбом британської рок-групи The Stranglers.

Див. також 
 Десятка
 X (значення)
 X століття до н. е. — проміжок з 1000 по 901 рік до нашої ери.
 X століття — проміжок з 901 по 1000 рік нашої ери.